przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych (zwykle pieniędzy)

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Przychód – część miasta Brok
 Przychód – część wsi Gaboń w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Przychód – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Przychód – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szreńsk
 Przychód – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szreńsk